Koninklijke Neeroeteren FC was een Belgische voetbalvereniging. De club met stamnummer 02426 speelde in Maaseik. De club werd opgericht in 1936, en de clubkleuren zijn oranje/zwart. In 2006 fuseerde de club met Maaseik FC in K Real Neeroeteren-Maaseik FC.

De vereniging speelde in de vierde provinciale C.

Webstek
Eigen website

Vlaamse voetbalclub